UAE Tour 2022 var den 4. udgave af det emiratarabiske etapeløb UAE Tour. Cykelløbets syv etaper blev kørt fra 20. til 26. februar 2022 med start i Madinat Zayed og mål på Jebel Hafeet. Løbet var første arrangement på UCI World Tour 2022, efter at Tour Down Under og Cadel Evans Great Ocean Road Race i januar blev aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Slovenske Tadej Pogačar fra  vandt løbet for andet år i træk foran britiske Adam Yates fra .

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger
 
 

2022
UCI World Tour 2022